Кле́а Готье́ (; род. 25 октября 1990 года в Лионе, Франция) — французская порноактриса. Лауреат премии AVN Awards в категории «Лучшая иностранная исполнительница года» (2021).

Карьера 
Занималась танцами и балетом. В университете изучала философию и психологию. После университета несколько лет работала моделью. В 2015 году начинает встречаться с Антони Готье () — в ночном клубе Лиона она работала гоу-гоу танцовщицей, а Антони там же выступал с фаер-шоу. В июне 2016 года они вместе дебютируют в порноиндустрии, снявшись в фильме Эрве Бодилиса Luxure: I Offer My Wife to Others. Участвует в съёмках сцен традиционного, лесбийского, межрасового, анального секса и двойного проникновения. В США её представляет агентство талантов Adult Talent Managers (ATMLA).

Снимается для Babes, Brazzers, Colmax, Evil Angel, Harmony Films, LetsDoeIt, Private, Reality Kings, Video Marc Dorcel и других.

В июле 2018 года Клеа была названа представителем бренда Video Marc Dorcel.

В конце января 2019 года стала одной из лауреатов премии AVN Awards в категории «Лучшая анальная сцена в иностранном фильме» (за фильм The Prisoner). В сентябре 2019 года Клеа выигрывает награду XBIZ Europa Award в категории «Исполнительница года». В январе 2021 года была объявлена лауреатом премии AVN Awards в категории «Лучшая иностранная исполнительница года».

По данным на апрель 2022 года, снялась в более чем 250 порнофильмах и сценах.

С 2016 года проживает в Барселоне, Испания.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2017 — Anal Loving Lingerie Models
 2017 — Clea Libertine
 2017 — Nacho’s New Girls
 2017 — Pajama Party
 2017 — Personal Fuck Trainers
 2017 — Swinging Couples 2
 2017 — The Prisoner
 2017 — Thirst For Sex
 2018 — Anna, La Photographe
 2018 — Body Worship
 2018 — Educating Clea
 2018 — Elegant, Young and Anal Loving
 2018 — Luxure: Wife to Educate
 2018 — Newbies Get Nailed
 2018 — The Adopted Daughter: Family Secret

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Клеа Готье  на сайте AVN
 Клеа Готье  в базе данных European Girls Adult Film Database (EGAFD)
 Клеа Готье  на сайте Eurobabeindex

Порноактрисы Франции
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами